Alberto Plebani – attore italiano 
 Davide Plebani – ciclista su strada e pistard italiano
 Veronica Yoko Plebani – canoista e snowboarder italiana